Norbruislaan (Schoonebeek) - straat in Schoonebeek in de Drentse gemeente Emmen
Burgemeester Norbruislaan - straat in Utrecht